Thorne ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Thorne (1939–2012), australischer Anthropologe
 Bella Thorne (* 1997), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Benjamin Thorne (* 1993), kanadischer Leichtathlet
 Callie Thorne (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Christopher Thorne (1934–1992), britischer Historiker
 Courtney Thorne-Smith (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin
 David Thorne (Offizier) (1933–2000), britischer Heeresoffizier, Generalmajor
 David Thorne (* 1960), amerikanischer Künstler
 David Thorne (Autor), australischer Schriftsteller, Satiriker und Grafikdesigner
 Dom Columba Thorne († 2015), britischer Geistlicher
 Dyanne Thorne (1936–2020), US-amerikanische Schauspielerin
 Edward Thorne (1923–2013), neuseeländischer Marineoffizier
 Ernest Thorne (1887–1968), britischer Tauzieher 
 Francis Thorne (1922–2017), US-amerikanischer Komponist

 Grahame Thorne (* 1946), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

 Joel Thorne (1914–1955), US-amerikanischer Rennfahrer
 Juan Luis Cipriani Thorne (* 1943), Erzbischof von Lima und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Julia Thorne (1944–2006), US-amerikanische Schriftstellerin
 Kaye H. Thorne (1939–2004), US-amerikanische Botanikerin
 Ken Thorne (1924–2014), britischer Filmkomponist
 Kip Thorne (* 1940), US-amerikanischer Physiker, Nobelpreisträger 2017
 Leslie Thorne (1916–1993), britischer Autorennfahrer
 Martha Thorne (* 1953), US-amerikanische Architektin
 Raymond Thorne (1887–1921), US-amerikanischer Schwimmer
 Reuben Thorne (* 1975), französischer Rugby-Union-Spieler
 Rhonda Thorne (* 1958), australische Squashspielerin
 Robert C. Thorne (1898–1960), US-amerikanischer Paläontologe
 Robert Folger Thorne (1920–2015), US-amerikanischer Botaniker
 Rosella Thorne (1930–2022), kanadische Sprinterin, Weit- und Hochspringerin sowie Hürdenläuferin
 Ross Thorne (* 1957), australischer Squashspieler
 Samuel E. Thorne (1907–1994), US-amerikanischer Rechtshistoriker
 Shane Thorne (* 1985), australischer Wrestler
 William P. Thorne (1843–1928), US-amerikanischer Politiker
 Willie Thorne (1954–2020), englischer Snookerprofi
 Zoe Thorne (* 1984), britische Schauspielerin

Orte:

im Vereinigten Königreich:
 Thorne (South Yorkshire), England

in Kanada:
 Thorne (Québec)

in den Vereinigten Staaten:
 Thorne (Nevada)
 Thorne (North Dakota)

Schiffe:
 Thorne (1918), Minensucher und -leger der argentinischen Marine (Stapellauf 1918)

Thorne ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Thorne Point, Landspitze an der Loubet-Küste, Grahamland, Antarktika
 Mount Thorne, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Thorn
 Thorne-Żytkow-Objekt (kurz TŻO), hypothetischer Stern in einem hydrostatischen Gleichgewicht, in dessen Kern sich ein Neutronenstern befindet